Le mot comté, ou Comté, peut être un nom commun ou un nom propre désignant :

Type de subdivision territoriale 
Un comté, du latin comes, -itis, compagnon, désigne tant dans les pays de droit écrit que dans les pays de tradition orale, une subdivision territoriale liée à un statut spécifique, dont la possession conférait le titre, les prérogatives et les devoirs de comte :  

 sous le Bas-Empire romain, le comte est un haut fonctionnaire impérial ;
 à partir du Moyen Âge, le comte est un représentant du roi puis de l'État, et à ce titre, chargé de missions d'ordre public et civil et militaire.

En France 

 Voir aussi la liste historique des comtés de France.

 En France, une subdivision territoriale tire son nom d'un tel « comté », ayant bénéficié de droits spécifiques afférant à la répartition des droits perçus entre elle-même et la couronne : la Franche-Comté (voir aussi comté de Bourgogne).

Entités spécifiques à certains pays 

Les   de Pologne, subdivision des voïvodies constituent une entité administrative comparable sur certains points, sans toutefois en être l'équivalent ;
 Les  de Norvège ;
 Les  de Suède et les anciens  de Finlande ;
 Comté (Suède)

Dans le monde anglo-saxon 
Cette subdivision territoriale y porte le nom de  ou  :

 Comtés d'Écosse ;
 Comtés au Royaume-Uni ;
 Comtés d'Australie
 Comtés du Canada ;
 Circonscriptions électorales du Canada, communément appelées « comtés » ;
 Comtés du Québec
 Comtés d'Irlande ;
 Comté (Islande) ;
 Comtés de la Jamaïque ;
 Comté des États-Unis ;
 Comtés du Kenya ;
 Comté du Libéria ;

En Extrême-Orient 
 Xien ('hsien)  équivalent du comté en Chine (en ).
Gun en Corée du Sud  (en hangeul : , en hanja : ), subdivision de la notion de province également proche la notion de district.
 de Taïwan (en ).

Nom de lieu

Subdivisions administratives 

La Comté, commune du Pas-de-Calais, en France ;
La Comté, commune de Guyane française, délimitée en 1953 et rattachée à la ville de Roura en 1969;
La Comté, une rivière de Guyane française ;
La Comté, une micro-région naturelle française située aux environs de Vic-le-Comte, dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne, en France ;
La Franche-Comté, région de France ;
La Comté (Vielsalm), une localité de la commune belge de Vielsalm.

Dans la fiction 

 Comté est le nom d'une région fictive située dans le Nord-Ouest de la Terre du Milieu des sagas de J. R. R. Tolkien, Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.

Fromage 

 Le comté est l'appellation d'un fromage au lait cru français fabriqué principalement en région Franche-Comté.

Références

Voir aussi 
 Hôtel de comté
 
 , subdivision territoriale anglosaxonne, traduite par comté en français
 Shire (division administrative), ancienne subdivision territoriale anglosaxonne, ayant évolué en county et traduite aussi par comté en français

Administration territoriale

ja:県 (曖昧さ回避)
vec:Contea